Köpfchen steht für:
 Köpfchen, Blütenstand in der Botanik
 Köpfchen (Einheit), altes Volumenmaß
 Köpfchen (Aachen), Siedlung in Aachen und ehemaliger Grenzübergang nach Belgien 

Berge in Deutschland:
 Köpfchen (Dün), Berg in Thüringen
 Köpfchen (Knüll), Berg im Knüllgebirge, nicht zu verwechseln mit dem Knüllköpfchen, siehe Knüllgebirge #Berge
 Köpfchen (Odenwald), Berg in Reisenbach im Odenwald

Siehe auch:
 Burgstall Altes Köpfchen
 Chöpfli
 Köpfel
 Köppchen
 Köppel
 Helles Köpfchen
 Schwarzacher Köpfchen